Коппермайн - річка у Канаді. 
 Коппермайн - колишня, до 1 січня 1996 року, назва села Куглуктук у Канаді.